Open the Door – album dei Pentangle del 1985
Open the Door – album di Roger Hodgson del 2000